VH1 Storytellers peut faire référence à :

Musique
 VH1 Storytellers : un album de Ringo Starr (1998)
 VH1 Storytellers : un album de Billy Idol (2002),
 VH1 Storytellers : un album de Bruce Springsteen (2005), 
 VH1 Storytellers : un album de David Bowie (2009), 
 VH1 Storytellers : un album de Kanye West (2010).

Télévision
 VH1 Storytellers : une émission de télévision musicale américaine.